Hintergrundspeicher bezeichnet

 eine Datei zur Auslagerung von Teilen des physischen Speichers, siehe Auslagerungsdatei
 ein Speichermedium zur Auslagerung von Dateien, siehe Hierarchisches Speichermanagement
 vereinzelt auch ein Begriff für einen sehr schnellen Puffer-Speicher, der den Prozessor in die Lage versetzt, Programmteile direkt von dort lesen zu können, ohne jeweils auf den Arbeitsspeicher zugreifen zu müssen, siehe Cache
 ein abstrakter Begriff für einen Bereich innerhalb des Hauptspeichers, in welchem Hintergrundprozesse ausgeführt werden, siehe Shared Memory